Le Boréal Express est un magazine sur l'histoire du Québec, publié entre 1962 et 1967 par Denis Vaugeois, Jacques Lacoursière et Gilles Boulet
 Éditions du Boréal Express, maison d’édition québécoise créée en 1963 puis renommée Éditions du Boréal en 1997
 Boréal Express, titre québécois du film américain Le Pôle express (2004) de Robert Zemeckis